CKY kan syfta på

 CKY (musikgrupp) – ett amerikanskt metalband från West Chester, Pennsylvania
 CKY – IATA:s kod för en flygplats i Conakry, Guinea, se Conakry International Airport

Filmer
 CKY Landspeed
 CKY2K
 CKY 3
 CKY 4: Latest & Greatest